Cave kan som auktorsförkortning betyda:

 Ronald D. Cave
 George H. Cave

Robotskapade auktorsförkortningar